Jon Pult ist der Name folgender Personen:

* Jon Pult (Romanist) (1911–1991), Schweizer Romanist und Kulturpolitiker
 Jon Pult (Politiker) (* 1984), Schweizer Politiker (SP)